Love, angol szó, jelentése szerelem.

Személyek
 Love (1979) angolai labdarúgó

Zene

Együttesek

 Love, amerikai együttes
 Love, japán duó

Albumok
 Love (1963) Rosemary Clooney-album
 Love (1987) Aztec Camera-album
 Love (1992) Thalía-album
 Love (2006) Beatles-album
 Love? (2011) Jennifer Lopez-album

Dalok

 Love (1986) Al Bano & Romina Power-dal
 Love (2008) Inna-dal
 Love (2006) Keyshia Cole-dal
 Love (1970) John Lennon-dal 
 Love (2015) MIKA-dal
 Love (2001) Musiq Soulchild-dal
 Love? (2005) Donna és Joseph McCaul dala, a 2005-ös Eurovíziós Dalfesztivál ír indulója
 Love (2009) Sasha Son-dal, a 2009-es Eurovíziós Dalfesztivál litván indulója
 Love Ween-dal a Spermafióka című filmben